Das European Indoors 1989 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 16. bis 22. Oktober 1989 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná mit 6:1 und 7:6. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Helena Suková mit 6:3, 3:6 und 6:4 gegen Nathalie Tauziat / Judith Wiesner.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Wta